Dominika Opplová (* 12. února 1990, Mělník) je česká modelka a vítězka Miss Peace International pro rok 2012.

Osobní život 
Na základní školu chodila do Kralup nad Vltavou, kterou absolvovala v roce 2005. Poté se přestěhovala s rodinou do Lhotky. Od roku 2005 studovala na Střední odborné škole v Luhačovicích obor Management a podnikání v umění a reklamě, kde maturovala v roce 2009 (z Českého jazyka, Anglického jazyka, Dějin propagace a Ekonomie). V letech 2009-2012 studovala na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně bakalářský obor Pedagogické asistentství výtvarné výchovy pro ZŠ ve studijním programu Specializace v pedagogice.

Žije v Brně. Má psa Kiwiho.

Soutěže Miss 
Dominika Opplová se účastnila několika soutěží krásy. Na většině z nich se umístila na předních pozicích, například na:
 Česká Miss 2011 – finalistka
 Miss Peace International 2012 – vítězka

Externí odkazy 
 Dominika Opplová v archivu České Miss
 Dominika Opplová na BOHEMIAagency.cz

Narození v roce 1990
České modelky
Absolventi Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
Žijící lidé
Ženy
Narození 12. února